Sonica steht für:
 Daihatsu Sonica, Automodell der Marke Daihatsu
 Hyundai Sonica, Automodell der Marke Hyundai, siehe Hyundai Automobili Italia Importazioni